Степа́н Казако́в:
 Казаков, Степан Александрович (1914—1964) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Казаков, Степан Терентьевич (1894—1939) — Герой Советского Союза.